A Traição de Sullivan é um livro da autoria do escritor norte-americano Lawrence Sanders publicado em 1990.

Conta a história da agente Rita Sullivan quando se infiltra na vida de um burlão; a acção decorre no estado norte-americano da Flórida, que segundo o autor é um paraíso para os vigaristas.

Traicao Sullivan
Traicao Sullivan